GT4 steht für:
 Generell für vierachsige Straßenbahn-Gelenktriebwagen sowie für bestimmte Straßenbahnfahrzeuge: 
 Die für Stuttgart, Freiburg, Reutlingen und Neunkirchen gebauten Wagen der Maschinenfabrik Esslingen und der Waggonfabrik Rastatt, siehe Maschinenfabrik Esslingen GT4.
 Straßenbahntyp GT4 in Augsburg (ursprünglich in Aachen eingesetzt, dort nicht als GT4 bezeichnet)
 Straßenbahntypen GT4 bis GT4c und GT4d bis GT4f in Bremen
 eine Klasse von Gran-Turismo-Fahrzeugen (z. B. im GT4 Europacup), siehe Gruppe GT4
 Ferrari Dino 308 GT 4, ein Fahrzeug von Ferrari
 Gran Turismo 4 eine Rennsimulation von Polyphony Digital